Kumano se poate referi la

 Orașul Kumano, o localitate în Japonia, în prefectura Hiroshima.
 Municipiul Kumano, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.